Вечната ранглиста на българските първенства включва всички мачове, изиграни в шампионатите от 1924 до 2006 г. (Държавно първенство, Национална футболна дивизия, Републиканско първенство и „А“ футболна група). Не се включват мачовете от регионалните дивизии и предварителните кръгове (1924-1937, 1940-1948).

Вечна ранглиста на Държавното първенство 

 Чуждестранни отбори и отбори, които са се обединили с други и са се представили
по-слабо от отбора с който са се обединили в първенствата когато и двата отбора участват

Легенда:
С – брой сезони в дивизията; М – брой изиграни мачове; П – брой победи;
Р – брой равни мачове; З – брой загуби; Г.Р. – голова разлика; Т – брой точки.
 Септември (София) наследява актива на Спортклуб (София) и Ботев (София).
 ЦСКА (София) наследява актива на АС`23 (София).
 Спартак (София) наследява актива на ФК`13 (София).
 Спортклуб (Пловдив) наследява актива на Победа (Пловдив).
 Траяна (Стара Загора) сега Траяна-Тракия (СтЗ/Коларово).

Вечна ранглиста на Националната футболна дивизия

Вечна ранглиста на Републиканското първенство 

 През 1945 г. Локомотив (София) отстранява Спортклуб-Парчевич`45 (Пловдив), сега Локомотив (Пловдив) с 1:0 след продължения, затова в класирането е отчетен резултатът в редовното време, т.е. 0:0.

Вечна ранглиста на „А“ футболната група 

Легенда:
 М – място в ранглистата;
 Отбор – име на отбора;
 Н – настоящето ниво на футболната ни пирамида, на което се намира отборът към началото на сезон 2006/07 (А = „А“ ФГ; Б = „Б“ ФГ; В = „В“ АФГ; Г = A ОФГ; ю = отборът поддържа само юношеска школа; + = отборът не съществува);
 С – брой изиграни сезони в елитната група от 1948 г. насам;
 М – общо изиграни мачове през този период;
 П – общо победи през този период;
 Р – общо равни срещи през този период;
 З – общо загуби през този период;
 Г.Р. – общо вкарани и общо получени голове през този период (включително голове от присъдени служебни победи и загуби);
 Т – общо спечелени точки. За да бъдат поставени отборите при равни условия за победа се начисляват 2 точки, а за реми – една, въпреки че регламентът на провеждане на шампионатите през годините е бил различен – за победа понастоящем се присъждат 3 точки, а в продължение на три сезона (1984-85, 1985-86 и 1986-87) за нулеви ремита не са присъждани точки. Наказанията, свързани с отнемане на точки не са взети под внимание.
 Мачовете на Левски и Литекс срещу Металург (1999/пр.) не са зачетени и са отнети по 3 точки от активите на двата отбора, а Металург е изваден от групата.
 Мачът между Велбъжд и ЦСКА също не е зачетен.
 Славия приема актива на Строител (София) от 1951 г. защото година по-рано завършва на второ място в „А“ група под името Строител (София). На Строител се зачита само сезона, в който играят отделно от Славия в „А“ група.
 Спартак (Плевен) е наследник и на Торпедо (Плевен), защото Торпедо се влива в Спартак. На Торпедо се зачита само сезона, в който играт отделно от Спартак в „А“ група.
 След есенния полусезон на 1968/69 по решение на ЦК на БКП става реорганизация на спортните дружества. Левски е обединен със Спартак (Сф), ЦСКА със Септември, Славия с Локомотив (Сф), Ботев (Пд) със Спартак (Пд) и т.н. От началото на 1969 година „сините“ играят под името Левски-Спартак с точков и голов актив на Левски. На мястото на Спартак (Сф) и с неговия точков и голов актив влиза от „Б“ РФГ Академик (Сф). ЖСК Славия играе с точков и голов актив на Славия, а Локомотив (Сф) е изтрит от „А“ РФГ и губи служебно всички мачове от пролетта на 1969 с 0:3. Поради тази причина в крайното класиране участват 15 отбора.
 Активите на Олимпик (Тетевен) и Олимпик-Берое са обединени защото когато Олимпик-Берое игра в „А“ ПФГ истинското Берое играеше в „А“ ОФГ-Стара Загора.
 Отборът на Металург-Минерал е наследник на Металург (Перник). Играе домакинските си мачове на стадион Металург в Перник.
 Детско-юношеският отбор на Раковски (кв. Сердика, София) е наследник на Завод 12 (София). Най-доброто постижение на Раковски е 5 място в Източната „А“ ОФГ-София град през 2000 г. До 2003 г. отборът игра в „Б“ ОФГ-София град.
 Отборът на Софийски орлета (София) е наследник на ФК „ВВС“ (София), не военния, а футболния представителен отбор. През 2002 г. ФК „Софийски орлета“ участва в „Б“ ОФГ-София град.

Вечна ранглиста на българските първенства (Държавно първенство, НФД, Републиканско първенство и „А“ ФГ) 

Легенда:
 М – място в ранглистата;
 Отбор – име на отбора;
 Н – настоящето ниво на футболната ни пирамида, на което се намира отборът към началото на сезон 2006/07 (А = „А“ ФГ; Б = „Б“ ФГ; В = „В“ АФГ; Г = A ОФГ; Д = „Б“ ОФГ; ю = отборът поддържа само юношеска школа; + = отборът не съществува);
 С – брой изиграни сезони в елитната група от 1948 г. насам;
 М – общо изиграни мачове през този период;
 П – общо победи през този период;
 Р – общо равни срещи през този период;
 З – общо загуби през този период;
 Г.Р. – общо вкарани и общо получени голове през този период (включително голове от присъдени служебни победи и загуби);
 Т – общо спечелени точки. За да бъдат поставени отборите при равни условия за победа се начисляват 2 точки, а за реми – една, въпреки че регламентът на провеждане на шампионатите през годините е бил различен – за победа понастоящем се присъждат 3 точки, а в продължение на три сезона (1984-85, 1985-86 и 1986-87) за нулеви ремита не са присъждани точки. Наказанията, свързани с отнемане на точки не са взети под внимание.
 Отборите на Владислав (Варна), Тича (Варна), Строител (София), Торпедо (Плевен), Спортклуб (Пловдив), Славия (Пловдив) и Парчевич (Пловдив) участват в класирането само с активите от първенствата когато са се представили по-слабо от отборите с които са се обединили впоследствие.

Вечна ранглиста на Първа лига 
 Отборите с удебелен шрифт са участниците на елита през сезон 2019/20.

Последна актуализация на 21.07.2019.
Легенда:
 М – място в ранглистата;
 Отбор – име на отбора;
 Н – настоящето ниво на футболната ни пирамида, на което се намира отборът към началото на сезон 2018/2019 (1 = Първа лига; 2 = Втора лига; 3 = Трета лига; 4 = ОФГ; Д = отборът поддържа само детско-юношеска школа; + = отборът не съществува);
 С – брой изиграни сезони в елитната група от 1948 г. насам;
 М – общо изиграни мачове през този период;
 П – общо победи през този период;
 Р – общо равни срещи през този период;
 З – общо загуби през този период;
 Г.Р. – общо вкарани и общо получени голове през този период (включително голове от присъдени служебни победи и загуби);
 Т – общо спечелени точки

Заб.: За да бъдат поставени отборите в равни условия, за победа се начисляват 3 точки, а за равенство – една, въпреки че регламентът на провеждане на отделните шампионати е бил различен. Точковият актив е изчислен според резултатите, постигнати на терена. Административното отнемане на точки не се взема предвид. Анулираните мачове, както и баражите за промоция/оставане или участие в евротурнирите, не са взети под внимание и не са включени в актива на клубовете. Отборите с удебелен шрифт са настоящи участници през сезон 2019/20. Активът на обединения тим на Славия и Локо София под името ЖСК-Славия в периода 1969 – 1971 г. е даден отделно и не е включен към останалите мачове на бели и червено-черни. (Източник: в. Тема: Спорт)

 – за да бъдат поставени отборите в равни условия, за победа се начисляват 3 точки, за реми – една, за загуба – нула. Наказанията с отнемане на точки също не са взети под внимание.
 Мачовете на Левски и Литекс срещу Металург (през пролетта на сезон 1998 – 99) не са зачетени и са отнети по 3 точки от активите на двата отбора, а Металург е изваден от групата.
 Мачът между Велбъжд и ЦСКА също не е зачетен.
 Славия приема актива на Строител (София) от 1951 г., защото година по-рано завършва на второ място в „А“ група под името Строител (София). На Строител се зачита само сезонът, в който играят отделно от Славия в „А“ група.
 Спартак (Плевен) е наследник и на Торпедо (Плевен), защото Торпедо се влива в Спартак. На Торпедо се зачита само сезонът, в който играят отделно от Спартак в „А“ група.
 След есенния полусезон на 1968/1969 по решение на ЦК на БКП става реорганизация на спортните дружества. Левски е обединен със Спартак (Сф) и Спортист (Кремиковци), ЦСКА със Септември (Сф), Славия с Локомотив (Сф), Миньор (Перник) с Металург (Перник) и Черно море с Академик (Вн). От началото на 1969 година „сините“ играят под името Левски-Спартак с точков и голов актив на Левски. На мястото на Спартак (Сф) и с неговия точков и голов актив влиза от „Б“ РФГ Академик (Сф). ЖСК Славия играе с точков и голов актив на Славия, а Локомотив (Сф) е изтрит от „А“ РФГ и губи служебно всички мачове от пролетта на 1969 с 0:3. Поради тази причина в крайното класиране участват 15 отбора.
 Активите на Олимпик (Тетевен) и Олимпик-Берое са обединени защото когато Олимпик-Берое игра в „А“ ПФГ истинското Берое играеше в „А“ ОФГ-Стара Загора.
 Отборът на Металург-Минерал е наследник на Металург (Перник). Играе домакинските си мачове на стадион Металург в Перник.
 Детско-юношеският отбор на Раковски (кв. Сердика, София) е наследник на Завод 12 (София). Най-доброто постижение на Раковски е 5 място в Източната „А“ ОФГ-София град през 2000 г. До 2003 г. отборът игра в „Б“ ОФГ-София град.
 Отборът на Софийски орлета (София) е наследник на ФК „ВВС“ (София), не военния, а футболния представителен отбор. През 2002 г. ФК „Софийски орлета“ участва в „Б“ ОФГ-София град.

Отбори от Тракия и Македония, участвали през 1941 – 1944

Източници 
 bgclubs.eu
 bulgarian-football.com 
 rsssf.com

Футбол в България